La Lega Nazionale B 1956-1957, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del FC Biel/Bienne.

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale A 1957-1958.
      Retrocessa in Prima Lega 1957-1958.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio per il primo posto

Spareggio retrocessione

Calendario

Verdetti finali 
 Biel e Grenchen promosse in Lega Nazionale A.
 San Gallo e Brühl retrocesse in Prima Lega.

Bibliografia 
Giornali
 Gazzetta Ticinese, annate 1956 e 1957.
 L'Express, annate 1956 e 1957.
 L'Impartial, annate 1956 e 1957.
 Le Temps, annate 1956 e 1956.
 Tribune de Lausanne, annate 1956 e 1957.

Collegamenti esterni 

  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  

Calcio nel 1956
Calcio nel 1957
1957 2